Стейтем () — фамилия:

  (1930—2000) — английский крикетист.
  (род. 1959) — английский футболист.
 Стейтем, Джейсон (род. 1967) — британский актёр.
  (1844—1908) — британский, южноафриканский журналист.